Le Saint Mont des Alpes est la marque commerciale d'un fromage au lait cru de vache, à pâte pressée cuite, appartenant à une des filiales de Sodiaal, le groupe Monts & Terroirs. C'est l'une des six fromageries de ce dernier qui élabore ce fromage. Elle est installée à La Bathie en Savoie, France.

Origine 
La marque et le fromage attaché ont été créé par Monts & Terroirs en 2013.

Description 
Le fromage est reconnaissable à sa frise florale sur son talon représentant des fleurs de gentiane.

Distinction 
Ce fromage a été primé au Concours Général Agricole de Paris en 2016 et 2018, obtenant la médaille d’or.

Références 

Marque de fromage en France
Fromage industriel
Fromage au lait de vache
Fromage au lait cru
Fromage à pâte pressée cuite
Fromage de la Savoie